Ord (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Ord (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland
 Ord (rivier), een rivier in West-Australië
 O'Hare International Airport, aangeduid met de IATA-code ORD